Abdelkader Salhi – calciatore algerino
 Radhouane Salhi – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tunisino
 Toafik Salhi – ex calciatore tunisino
 Yassine Salhi – calciatore marocchino